Through the Looking Glass è la forma abbreviata di Through the Looking Glass and What Alice Found There (Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò), romanzo di Lewis Carroll del 1871.

Through the Looking Glass può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 L'inferno di una donna (Through the Looking Glass) – film del 1976 diretto da Jonas Middleton

Musica 
 Through the Looking Glass – album di Siouxsie and the Banshees del 1987
 Through the Looking Glass (Part I, II, III) – traccia dell'album Twilight in Olympus dei Symphony X del 1998
 Through the Looking Glass – album dei Jefferson Airplane del 1999
 Through the Looking Glass – album dei Toto del 2002

Televisione 
 Attraverso lo specchio (Through the Looking Glass) – episodio della seconda stagione di Angel
 Attraverso lo specchio (Through the Looking Glass) – episodio della prima stagione di Farscape
 Attraverso lo specchio (Through the Looking Glass) – episodio della terza stagione di Lost
 Sisko nello specchio (Through the Looking Glass) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine